Николас Слэйтер (; 6 апреля 1958 года, Ливерпуль, Великобритания) — фигурист из Великобритании, бронзовый призёр чемпионата Европы 1983 года, чемпион Великобритании 1985 года, победитель первого чемпионата мира среди юниоров (1976 год), участник двух олимпиад в танцах на льду. Выступал в паре с Карин Барбер и Кэтрин Винтер.

Спортивные достижения

(с Карин Барбер)

(с Кэтрин Винтер)

См. также 
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1980 — танцы на льду
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1984 — танцы на льду

Ссылки 
 
 
 
 

Персоналии по алфавиту
Фигуристы Великобритании
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1980 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1984 года